Chisana steht für:

 Chisana (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Chisana Airport, einen Flughafen in Alaska
 Chisana-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Chisana Mountain, einen Berg in Alaska
 Chisana Pass, einen Gebirgspass in Alaska
 Chisana River, einen Fluss in Alaska
 Chisana Creek, einen Fluss in Alaska